Кастано () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Кастано, Эрнесто (1939—2023) — итальянский футболист, защитник.
 Кастано-Примо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Милан.